Astreu (), na mitologia grega, foi um dos titãs da segunda geração, os netos de Urano e Gaia. Alguns autores modernos  confundem este titã com o personagem Éolo da Odisseia.

Hesíodo, na Teogonia, dá a genealogia de Astreu. Urano e Gaia geraram os 12  titãs: Oceano, Céos, Crio, Hiperião, Jápeto, Teia, Reia, Têmis, Mnemosine, Febe, Tétis e Cronos. Ponto e Gaia geraram vários deuses ligados à água: Nereu, Taumante, Fórcis, Ceto e Euríbia. Finalmente, Euríbia uniu-se a Crio, e desta união nasceram o grande Astreu, Palas e Perses.

Uniu-se a Eos, filha de Teia e Hiperião, que deu-lhe os quatro ventos como filhos, Zéfiro, Bóreas, Noto e Eurus, além da estrela Eósforos e as estrelas que brilham no céu.

Árvore genealógica 
Baseada em Hesíodo:

Mitologia grega
Deuses da Grécia